Esistono più comuni francesi con questo nome

Marsas – Gironda
Marsas – Alti Pirenei

Altri progetti